Здзислав Антчак (; ) — польский гандболист, правый крайний. Выступал за сборную Польши по гандболу в 1969—1976 годах, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале.

Биография 
Здзислав Антчак родился 20 ноября 1947 года в деревне Милковице Легницкого повята, Польша.

Начинал карьеру гандболиста в 1960 году в составе клуба «Островия» из города Острув-Велькопольски, где отыграл в течение семи сезонов. В 1967 году перешёл в «Слёнск Вроцлав», с которым в общей сложности шесть раз становился чемпионом Польши и дважды выигрывал Кубок Польши. В это время зарекомендовал себя одним из лучших правых крайних в стране.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1972 года, когда вошёл в основной состав польской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мюнхене. На предварительном этапе поляки сыграли вничью с Швецией, выиграли у Дании и проиграли СССР, расположившись в своей группе лишь на третьей позиции. В утешительных встречах взяли верх над Исландией, но уступили Норвегии. Таким образом, заняли в итоговом протоколе соревнований 10 место.

В 1974 году Антчак выступил на чемпионате мира в Восточной Германии, не смог попасть здесь в число призёров, став со своей командой четвёртым, но был признан лучшим правым крайним турнира.

Находясь в числе лидеров гандбольной команды Польши, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1976 года в Монреале. На сей раз польские игроки заняли второе место в своей группе, выиграв у Венгрии, Чехословакии и США, но проиграв Румынии. В матче за третье место со счётом 21:18 обыграли Западную Германию и тем самым завоевали бронзовые олимпийские медали. По итогам сезона Антчак был удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта Польши» и награждён бронзовой медалью «За выдающиеся спортивные достижения».

В общей сложности Здзислав Антчак сыграл за сборную Польши на международной арене в 81 матче, забросив при этом 156 мячей.

В 1977—1982 годах являлся игроком бельгийского клуба «Мехелен», с которым становился чемпионом Бельгии.

Окончил Университет физического воспитания во Вроцлаве.

За выдающиеся спортивные достижения в 1993 году Польской федерацией гандбола был награждён Алмазным значком.

Умер в результате тяжёлой болезни 28 февраля 2019 года в возрасте 71 года.

Примечания 

Гандболисты Польши
Игроки сборной Польши по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Польши по гандболу
Игроки ГК «Шлёнск»